Molekulska formula -{C3H7N3O2}- se može odnositi na:

 1-Etil-1-nitrozoureja
 Glikocijamin